Сергій Єфремов:
 Єфремов Сергій Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єфремов Сергій  Вікторович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Єфремов Сергій Іванович (1938–2016) — радянський і український театральний режисер, народний артист України (2000).
 Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) — український громадсько-політичний діяч, літературний критик
 Єфремов Сергій Федорович (1893–1966) — український військовик, головнокомандувач національної оборони Карпатської України, підполковник Армії УНР (генерал-хорунжий в еміграції).Сторінки зі списками однофамільців-тезок